Es gibt mehrere Talsperren mit der Bezeichnung El Cajón

 die El-Cajón-Talsperre (Mexiko) im mexikanischen Bundesstaat Nayarit
 die El-Cajón-Talsperre (Honduras) im Nordwesten Honduras’
 die El-Cajón-Talsperre (Argentinien) in der argentinischen Provinz Córdoba